La coupe du monde masculine de basket-ball des moins de 19 ans (), anciennement championnat du monde de basket-ball masculin des moins de 19 ans (FIBA Under-19 World Championship), est une compétition masculine de basket-ball opposant les meilleures sélections nationales mondiales des joueurs de 19 ans et moins. Il a été créé par la FIBA en 1979. Jusqu'en 2007, le championnat avait lieu tous les 4 ans. Il est désormais organisé tous les 2 ans.

Historique 
Après avoir comporté 12 équipes (en 1979 et 1987) et 14 équipes (en 1983), la FIBA a élargi le nombre de participants à 16 équipes depuis 1991.

La treizième édition des championnats du monde junior de basket-ball masculin, qui s'est déroulée du 1er au  en Égypte, a couronné pour la première fois le Canada.

Qualifications 
L'équipe du pays hôte du tournoi est qualifiée d'office pour l'événement. Les 15 équipes restantes sont sélectionnées en fonction de leur classement lors des championnats juniors continentaux (18 ans et moins). Ces championnats sont organisés par la FIBA sur chaque continent l'année précédant le championnat du monde. La répartition des places qualificatives est la suivante :
 5 places pour les équipes de la zone FIBA Europe
 4 places pour les équipes de la zone FIBA Amériques
 3 places pour les équipes de la zone FIBA Asie
 2 places pour les équipes de la zone FIBA Afrique
 1 place pour les équipes de la zone FIBA Océanie

Palmarès 

* : après prolongation(s).

Tableau des médailles

Détail par pays 

Légende : en gras le pays organisateur.

Meilleur joueur par édition

Liens externes 

  Sites officiels des éditions 2007, 2009, 2011 et 2013.
  Site officiel de l'édition 2015.